Grigorij Margulis – rosyjski i amerykański matematyk
 Lynn Margulis – biolożka amerykańska